Миха́йлова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы

А—Е 
 Михайлова, Авдотья Михайловна (1746—1807) — артистка оперы (сопрано) и драмы.
 Михайлова, Александра Алексеевна (1902—?) — советский учёный в области фотохимии.
 
 Михайлова, Анна Андреевна (более известна как Додонова; 1888—1967) — участница революционного движения, член РСДРП с 1911 года.
 Михайлова, Валерия Сергеевна (род. 2002) — российская фигуристка-одиночница.
 Михайлова, Вера Григорьевна (1907—1985) — советская писательница и журналистка.
 Михайлова, Галина Александровна (род. 1989) — российская хоккеистка с мячом.
 
 Михайлова, Евгения Исаевна (род. 1949) — ректор Северо-Восточного федерального университета, действительный член РАО.

И—Т 
 
 Михайлова, Лариса (род. 1969) — российская легкоатлетка.
 Михайлова, Любовь Петровна (1939-2020) — советский и российский филолог.
 
 
 Михайлова, Надежда (род. 1962) — болгарская политик и государственный деятель.
 
 Михайлова, Нина Васильевна (1939—2021) — советская и украинская театральная актриса.
 Михайлова, Нина Николаевна (род. 1984) — российская спортсменка (подводное ориентирование).
 
 Михайлова, Полина Юрьевна (род. 1986) — российская спортсменка (настольный теннис).
 Михайлова, Раиса Павловна (1937—2014) — советская баскетболистка, тренер.
 Михайлова, Райна (1915—2008) — болгарская оперная певица.
 Михайлова, Светлана Владимировна (род. 1956) — советская и российская актриса.

Составные фамилии 
 Сомова-Михайлова, Анна Андреевна (1873—1945) — русская художница.

Географические объекты 
 Река Михайлова — река на острове Котельный, Новосибирские острова, Якутия.